Кейт () — английская фамилия:

 Кейт, Джеймс (1696—1758) — русский генерал, позднее прусский фельдмаршал.
 Кейт, Джордж-Эльфинстон (1746—1823) — британский адмирал.
 Кейт, Джордж (1693—1778) — шотландский дворянин.
 Кейт, Дик (1933—1967) — североирландский футболист, играл на позиции защитника.
 Кейт, Дора Уиллер (1856—1940) — американская художница.
 Кейт, Лорен (род. 1981) — американская писательница книг подростковой фантастики.
 Кейт, Петер Карл Христоф (1711—1756) — лейб-паж и доверенное лицо Фридриха Великого.
 Кейт, Сульи (род. 1956) — известная мексиканская актриса.
 Кейт, Томас (1827—1895) — британский гинеколог.
 
 Кейт, Фарли (род. 1962) — американский диджей и продюсер музыки в стиле хаус.
 Кейт, Ян (1899—1960) — американский актёр.

В культуре 
 «Кейт» — американский боевик.
 «Кейт и Лео» — романтическая комедия режиссёра Джеймса Мэнголда.
 «Кейт и Мим-Мим» — канадский мультипликационный сериал.
 Кейт Остин — персонаж и одна из главных героев телесериала «Остаться в живых».

Другое 
 Кейт (, ) — имя в англосаксонских странах, часто уменьшительное от других имён.
 Kate — текстовый редактор в KDE.
 «Кейт» — кодовое имя, присвоенное союзниками японскому палубному бомбардировщику-торпедоносцу Nakajima B5N во время Второй мировой войны.